Der Name Bürchen bezeichnet verschiedene Orte:
die Gemeinde Bürchen VS im Bezirk Raron, Kanton Wallis, Schweiz
ein Ortsteil der Gemeinde Falkenberg (Niederbayern), Landkreis Rottal-Inn, Bayern